Кинта Марта има више значења:

 Кинта Марта (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кинта Марта (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кинта Марта, Гвадалупе (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику